Baroda kan syfta på följande platser:

Indien 

 Äldre namn på Vadodara, ort, Gujarat,

USA 

 Baroda, Michigan, ort i Berrien County,